Ehr.Bayer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ehrentraud Bayer
 Ehrentraut Bayer